

Geografia

Germania 
 Wetter (Ruhr) – città del circondario dell'Ennepe-Ruhr (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Wetter (Assia) – città del circondario di Marburgo-Biedenkopf (Assia)
 Wetter – fiume dell'Assia, affluente del Nidda

Altro 
 Friedrich Wetter (1928) – cardinale tedesco

Altri progetti